Натуральне число 1321
 1321 рік до нашої ери
 1321 рік нашої ери